Miejscowości w USA:
 Hingham – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hingham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hingham – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Hill
 Hingham – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Hingham (ang. Hingham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
W Wielkiej Brytanii:
 Hingham – miasto w hrabstwie Norfolk (Anglia)